Marijin Dvor je lahko:
 Marijin Dvor 1 (Bosna in Hercegovina)
 Marijin Dvor 2 (Bosna in Hercegovina)